Atlin est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Canada 
Lac Atlin, plus grand lac de la Colombie-Britannique ;
Atlin, ville du nord-ouest de la Colombie-Britannique ;
 Atlin Road, route du Yukon et de la Colombie-Britannique ;
 Atlin, ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique ;
, région historique de la Colombie-Britannique ;
, parc provincial de la Colombie-Britannique ;
, édifice volcanique de la Colombie-Britannique ;
, montagne de la Colombie-Britannique.

Voir aussi
Mont Atlin, ancien nom du  sur la frontière Alaska-Colombie-Britannique
Comox—Atlin, ancienne circonscription fédérale en Colombie-Britannique

Homonymie de toponyme